Пољска је до сада учествовала 24 пута. Најбољи резултат остварила је Едита Горнијак 1994. године, када је са песмом -{To nie ja!}- заузела друго место.

Представници 

Песма Евровизије
Пољска